Фрумоасский монастырь или монастырь Фрумоаса ():

 Фрумоасский Архангельский монастырь в Румынии
 Фрумоасский Свято-Троицкий монастырь в Молдавии